Tekniska Elementarskolan kan avse:

Ebersteinska gymnasiet – ett kommunalt gymnasium i Norrköping grundat 1857
Härnösands gymnasium – en gymnasieskola i Härnösand med rötter från 1650
Pauli gymnasium – en gymnasieskola belägen i centrala Malmö från 1853
Rudbecksgymnasiet, Örebro – en gymnasieskola belägen i centrala Örebro från 1857
Sven Eriksonsgymnasiet – en gymnasieskola belägen i centrala Borås från 1856